Ґіпсленд (сільськогосподарський регіон)